Angelica pratensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl och Karel Presl. Angelica pratensis ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
pratensis